A Seleção Italiana de Hóquei em Patins é a equipa que representa Itália, através da Federazione Italiana Sport Rotellistici, nas diversas competições internacionais, com especial destaque para o Campeonato Mundial, o Campeonato Europeu e a Taça das Nações.

A Seleção Italiana é uma das mais importantes seleções no desporto, tendo conquistado 4 mundiais e 3 europeus, com o último troféu vencido por Itália a ser o Europeu de 2014.

Palmarés

Campeonato Mundial (4) 

 1953, 1986, 1988 e 1997

Campeonato Europeu (3) 

 1953*, 1990 e 2014

As datas com '*' indicam Campeonatos da Europa que corresponderam a Campeonatos do Mundo.

Taça das Nações (1) 

 1982

Jogos Mundiais (1)

 1985

Elenco Atual

Histórico de Participações

Campeonato do Mundo

Campeonato da Europa 

Nota: Os Campeonatos da Europa de 1936 e de 1939 a 1956 eram considerados Campeonatos do Mundo.

Ver também 
Seleção Italiana de Hóquei em Patins Feminino

Ligações externas 
Site Oficiail da Federação Italiana de Desporto em Patins

Hóquei em patins da Itália
Itália